Алекса́ндр Соломо́нович Бойм  (4 апреля 1938, Москва — 2 января 2015, там же) — советский и российский художник театра и кино, живописец, педагог.

Биография 
Окончил:
 МСХШ при Институте им. Сурикова (1957).
 ВГИК (худож. ф-т, 1963).

Художник-постановщик киностудий «Мосфильм», «Беларусьфильм», «Рижская киностудия» и других, а также театральный художник. Работал на фильмах Андрона Кончаловского, Сергея Соловьева, Георгия Данелия, Андрея Тарковского, Николая Досталя, Ларисы Шепитько, Глеба Панфилова, Андрея Смирнова, Сергея Юрского, Родиона Нахапетова. Преподавал живопись и рисунок на постановочном факультете Школы-студии им. Вл. И. Немировича-Данченко (ВУЗ) при МХАТ им. А. П. Чехова. Лауреат премий «Золотой овен» и «ТЭФИ».

Признание и награды 
 2000 — Премия «Золотой овен» за лучшую работу художника-постановщика в фильме «Романовы. Венценосная семья»
 2004 — Премия «ТЭФИ» за лучшую работу художника-постановщика в фильме «Бедная Настя»

Фильмография 

 1962 — Эй, кто-нибудь!
 1965 — Город мастеров
 1966 — Последний жулик
 1969 — Король-олень
 1969 — Золотые ворота
 1969 — Дворянское гнездо
 1969 — В тринадцатом часу ночи
 1971 — Ты и я
 1973 — Много шума из ничего 
 1974 — Совесть
 1974 — Осень
 1975 — Бриллианты для диктатуры пролетариата
  — Под крышами Монмартра
 1979 — Верой и правдой
 1980 — Спасатель
 1981 — Женщина в белом
 1981 — Вакансия
 1982 — Слёзы капали
 1984 — Пеппи Длинныйчулок
 1984 — Идущий следом
 1985 — Человек с аккордеоном
 1987 — Шура и Просвирняк
 1987 — На исходе ночи
 1988 — Аэлита, не приставай к мужчинам
 1990 — Чернов/Chernov
 1998 — Незримый путешественник 
 1999 — Евгений Онегин
 2000 — Романовы. Венценосная семья
 2004 — Бедная Настя
 2007 — Ленинград. Город живых

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20071115010247/http://artru.info/ar/2348/

Лауреаты премии «Золотой овен»
Художники СССР
Художники России
Художники по алфавиту
Художники кино СССР
Художники кино России
Выпускники ВГИКа
Персоналии:Мосфильм
Персоналии:Беларусьфильм
Персоналии:Рижская киностудия